Itabaianense – abitanti di Itabaiana (Paraíba)
Itabaianense – abitanti di Itabaiana (Sergipe)